Кубок мира среди пар 1996 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-1996 является 21-м по счёту, прошедшим в рамках данного соревнования. Второй год подряд турнир принимал британский Эдинбург Соревнование по традиции было включено в весеннюю грунтовую серию WTA Тура.

Соревнования проходили с 22 по 25 мая 1996 года, проходя накануне Roland Garros.

Первым номером посева в турнире стала пара Джиджи Фернандес / Наталья Зверева.

Ход турнира

Факты 
 Джиджи Фернандес и Наталья Зверева в 6й раз дошли до финала данного приза. Американка уступила свой третий титульный матч, а белорусская спортсменка — четвёртый.

Ссылки

См. также 
 Кубок мира WTA среди пар
 WTA Тур 1996
 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Май 1996 года
1996
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге